Konrád János (1941–2014) vízilabdázó, edző, sportvezető
 Konrád János (1946–2021) válogatott labdarúgó
 Konrád János (1971) vízilabdázó